Перетятько — украинская фамилия. Известные носители:
 Перетятько, Александра Анатольевна (род. 1984) — украинская волейболистка.
 Перетятько, Гавриил Ильич (1920—1946) — старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Перетятько, Ольга Александровна (род. 1980) — российская оперная певица (сопрано).